

Воленцин — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Воленцин — село в гміні Радлув Олеського повіту Опольського воєводства